Armani puede referirse a:

 Armani, la empresa fundada por Giorgio Armani en 1975.
 Armani (apellido), apellido italiano.
 Emporio Armani, una línea de moda de Armani.